

Patronyme 
Le nom de Bate est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anthony Bate (1929-2012), acteur britannique,
 Charles Spence Bate (1819-1889), naturaliste britannique,
 Dorothea Minola Alice Bate (1878-1951), paléontologue britannique,
 Henri Bate de Malines (1246-après 1310), philosophe, théologien, astronome, astrologue, poète et musicien flamand,
 Jennifer Bate (1944-2020), organiste britannique,
 Jonathan Bate (1948-), écrivain britannique,
 Louis Bate (1898-1948), sculpteur, peintre, aquarelliste et dessinateur français,
 Stanley Bate (1911-1959), compositeur britannique,
 Tyler Bate (1997-), catcheur (lutteur professionnel) britannique,
 Walter Jackson Bate (1918-1999), historien américain.

Toponyme 
 Bate, ville du Burkina Faso

Autre 
 Collection Bate d'instruments de musique, collection anglaise d'instruments de musique ;
 FK BATE Borisov, un club de football biélorusse.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand